Liederkreis steht für:

 Liederzyklus (Synonym)
 Liederkreis op. 24 (Schumann), Liederzyklus von Robert Schumann auf Texte von Heinrich Heine
 Liederkreis op. 39 (Schumann), Liederzyklus von Robert Schumann auf Texte von Joseph von Eichendorff